Toponímia:
 Castellnou (Alt Palància) o Castellnou de Sogorb, municipi de l'Alt Palància
 Castellnou (Baix Pallars), o Castellnou de Peramea, veïnat del municipi de Baix Pallars (Pallars Sobirà)
 Castellnou (Gavet de la Conca), veïnat del municipi de Gavet de la Conca (Pallars Jussà)
 Castellnou (Rubí), veïnat del municipi de Rubí, al Vallès Occidental
 Castellnou d'Arri, comuna del departament de l'Aude, a la regió occitana del Llenguadoc-Rosselló
 Castellnou dels Aspres, comuna del Rosselló
 Castellnou d'Avellanos, veïnat del municipi de Sarroca de Bellera, al Pallars Jussà
 Castellnou de Bages, municipi del Bages
 Castellnou de Bassella, veïnat del municipi de Bassella (Alt Urgell)
 Castellnou de Carcolze, veïnat del municipi del Pont de Bar, a l'Alt Urgell
 Castellnou de Montsec, veïnat del municipi de Sant Esteve de la Sarga, al Pallars Jussà
 Castellnou d'Oluges, veïnat del municipi de Cervera, a la Segarra
 Castellnou d'Ossó, veïnat del municipi d'Ossó de Sió, a l'Urgell
 Castellnou de Seana, municipi del Pla d'Urgell
 Castellnou o Castellnovet, llogaret del municipi de Montferrer i Castellbò a l'Alt Urgell
 Vescomtat de Castellnou, nom que prengué el vescomtat de Vallespir a partir de l'any 1020
 Editorials:
 Castellnou Edicions, editorial catalana de materials educatius
 Castellnou Editora Valenciana, editorial valenciana de materials educatius